Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Landtags von Schleswig-Holstein der 11. Wahlperiode (2. Oktober 1987 bis 31. Mai 1988).

Präsidium 
 Präsidentin: Lianne Paulina-Mürl (SPD)
 Erster Vizepräsident: Eberhard Dall’Asta (CDU)
 Zweiter Vizepräsident: Uwe Jensen (SPD)

Zusammensetzung 

Der Landtag setzte sich nach der Wahl vom 13. September 1987 wie folgt zusammen:
 SPD: 36 Sitze
 CDU: 33 Sitze
 FDP: 4 Sitze
 SSW: 1 Sitz

Fraktionsvorsitzende 

 SPD-Landtagsfraktion Björn Engholm
 CDU-Landtagsfraktion Klaus Kribben
 FDP-Landtagsfraktion Wolf-Dieter Zumpfort

Abgeordnete 

Mitglieder, 11. Wahlperiode
 13